Merola est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Caroline Merola (neé en 1962), illustratrice et auteur de bandes dessinées québécoise ;
 Dominica Merola, chanteuse (auteure-compositrice-interprète) et pianiste québécoise ;
 Luigi Merola (né en 1972), prêtre italien, connu pour avoir lutté contre la camorra ;
 Mario Merola (né en 1931), peintre et sculpteur québécois ;
 Mario Merola (1934-2006), chanteur et acteur italien ;
 Virginio Merola (né en 1955), homme politique italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien